Филоктет:

 Филоктет — в древнегреческой мифологии сын Пеанта и Демонассы.
 «Филоктет» — трагедия Софокла. Получила первый приз на Дионисиях в 409 г. до н. э.
 Филоктет, Рене (1932—1995) — гаитянский писатель, писал на французском языке.
 (1869) Филоктет — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа.